Abbott Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Abbott Lake (Florida)
 Abbott Lake (Sutter County, Kalifornien)
 Abbott Lake (Siskiyou County, Kalifornien)
 Abbott Lake (Michigan)
 Abbott Lake (Montana)

Siehe auch:
 Abbot Lake